Dit is een lijst van planetoïden 501-600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (501) Urhixidur || 1903 LB || 18 januari 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (502) Sigune || 1903 LC || 19 januari 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (503) Evelyn || 1903 LF || 19 januari 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (504) Cora || 1902 LK || 30 juni 1902 || Arequipa || S. I. Bailey
|-
| (505) Cava || 1902 LL || 21 augustus 1902 || Arequipa || R. H. Frost
|-
| (506) Marion || 1903 LN || 17 februari 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (507) Laodica || 1903 LO || 19 februari 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (508) Princetonia || 1903 LQ || 20 april 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (509) Iolanda || 1903 LR || 28 april 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (510) Mabella || 1903 LT || 20 mei 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (511) Davida || 1903 LU || 30 mei 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (512) Taurinensis || 1903 LV || 23 juni 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (513) Centesima || 1903 LY || 24 augustus 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (514) Armida || 1903 MB || 24 augustus 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (515) Athalia || 1903 ME || 20 september 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (516) Amherstia || 1903 MG || 20 september 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (517) Edith || 1903 MH || 22 september 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (518) Halawe || 1903 MO || 20 oktober 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (519) Sylvania || 1903 MP || 20 oktober 1903 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (520) Franziska || 1903 MV || 27 oktober 1903 || Heidelberg || M. F. Wolf, P. Götz
|-
| (521) Brixia || 1904 NB || 10 januari 1904 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (522) Helga || 1904 NC || 10 januari 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (523) Ada || 1904 ND || 27 januari 1904 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (524) Fidelio || 1904 NN || 14 maart 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (525) Adelaide || 1908 EKa || 21 oktober 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (526) Jena || 1904 NQ || 14 maart 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (527) Euryanthe || 1904 NR || 20 maart 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (528) Rezia || 1904 NS || 20 maart 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (529) Preziosa || 1904 NT || 20 maart 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (530) Turandot || 1904 NV || 11 april 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (531) Zerlina || 1904 NW || 12 april 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (532) Herculina || 1904 NY || 20 april 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (533) Sara || 1904 NZ || 19 april 1904 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (534) Nassovia || 1904 OA || 19 april 1904 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (535) Montague || 1904 OC || 7 mei 1904 || Heidelberg || R. S. Dugan
|-
| (536) Merapi || 1904 OF || 11 mei 1904 || Washington || G. H. Peters
|-
| (537) Pauly || 1904 OG || 7 juli 1904 || Nice || A. Charlois
|-
| (538) Friederike || 1904 OK || 18 juli 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (539) Pamina || 1904 OL || 2 augustus 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (540) Rosamunde || 1904 ON || 3 augustus 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (541) Deborah || 1904 OO || 4 augustus 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (542) Susanna || 1904 OQ || 15 augustus 1904 || Heidelberg || P. Götz, A. Kopff
|-
| (543) Charlotte || 1904 OT || 11 september 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (544) Jetta || 1904 OU || 11 september 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (545) Messalina || 1904 OY || 3 oktober 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (546) Herodias || 1904 PA || 10 oktober 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (547) Praxedis || 1904 PB || 14 oktober 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (548) Kressida || 1904 PC || 14 oktober 1904 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (549) Jessonda || 1904 PK || 15 november 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (550) Senta || 1904 PL || 16 november 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (551) Ortrud || 1904 PM || 16 november 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (552) Sigelinde || 1904 PO || 14 december 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (553) Kundry || 1904 PP || 27 december 1904 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (554) Peraga || 1905 PS || 8 januari 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (555) Norma || 1905 PT || 14 januari 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (556) Phyllis || 1905 PW || 8 januari 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (557) Violetta || 1905 PY || 26 januari 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (558) Carmen || 1905 QB || 9 februari 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (559) Nanon || 1905 QD || 8 maart 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (560) Delila || 1905 QF || 13 maart 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (561) Ingwelde || 1905 QG || 26 maart 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (562) Salome || 1905 QH || 3 april 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (563) Suleika || 1905 QK || 6 april 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (564) Dudu || 1905 QM || 9 mei 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (565) Marbachia || 1905 QN || 9 mei 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (566) Stereoskopia || 1905 QO || 28 mei 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (567) Eleutheria || 1905 QP || 28 mei 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (568) Cheruskia || 1905 QS || 26 juli 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (569) Misa || 1905 QT || 27 juli 1905 || Wenen || J. Palisa
|-
| (570) Kythera || 1905 QX || 30 juli 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (571) Dulcinea || 1905 QZ || 4 september 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (572) Rebekka || 1905 RB || 19 september 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (573) Recha || 1905 RC || 19 september 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (574) Reginhild || 1905 RD || 19 september 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (575) Renate || 1905 RE || 19 september 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (576) Emanuela || 1905 RF || 22 september 1905 || Heidelberg || P. Götz
|-
| (577) Rhea || 1905 RH || 20 oktober 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (578) Happelia || 1905 RZ || 1 november 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (579) Sidonia || 1905 SD || 3 november 1905 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (580) Selene || 1905 SE || 17 december 1905 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (581) Tauntonia || 1905 SH || 24 december 1905 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (582) Olympia || 1906 SO || 23 januari 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (583) Klotilde || 1905 SP || 31 december 1905 || Wenen || J. Palisa
|-
| (584) Semiramis || 1906 SY || 15 januari 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (585) Bilkis || 1906 TA || 16 februari 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (586) Thekla || 1906 TC || 21 februari 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (587) Hypsipyle || 1906 TF || 22 februari 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (588) Achilles || 1906 TG || 22 februari 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (589) Croatia || 1906 TM || 3 maart 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (590) Tomyris || 1906 TO || 4 maart 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (591) Irmgard || 1906 TP || 14 maart 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (592) Bathseba || 1906 TS || 18 maart 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (593) Titania || 1906 TT || 20 maart 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (594) Mireille || 1906 TW || 27 maart 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (595) Polyxena || 1906 TZ || 27 maart 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (596) Scheila || 1906 UA || 21 februari 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| (597) Bandusia || 1906 UB || 16 april 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (598) Octavia || 1906 UC || 13 april 1906 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (599) Luisa || 1906 UJ || 25 april 1906 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| (600) Musa || 1906 UM || 14 juni 1906 || Taunton || J. H. Metcalf|}

Planetoïdenlijsten